betrouwbaarheid (informatie);
 samen met precisie onderdeel van nauwkeurigheid.